Sarpaq bezeichnet:
 Sarpaq (Bucht) (Sarfaqbugten), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sarpaq (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland